een neurologische aandoening
 een psychiatrische aandoening:
Neurasthenie
Neurose
Psychose